José Scaron
 Joseph Macé-Scaron